Van Gijn kan verwijzen naar:

 Hugo van Gijn  (1848-1937), Nederlands politicus
 Anton van Gijn (1866-1933), Nederlands politicus
 Simon van Gijn (1836-1922), Nederlands verzamelaar
 Huis Van Gijn in Dordrecht